Тунисская Профессиональная лига 1 1993/1994 () — 39-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1993/94 на сайте rsssf.com 

1993/1994
Тунис
Тунис
1993 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994